Карпінський — українське та польське прізвище. Відомі носії:
 Карпінський Адам (1897—1939) — польський інженер-механік, авіаційний конструктор, альпініст.
 Карпінський Андрій Юрійович — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Карпінський Іларіон ( 1762) — ієромонах-василіянин, богослов, педагог, укладач першого в Речі Посполитій польськомовного географічного словника.
 Карпінський Олександр Петрович (1846—1936) — російський геолог, петрограф, академік.
 Карпінський Петро (1852 — близько 1926) — український і польський співак.
 Карпінський Платон (1873—1937) — священик та просвітянин
 Карпінський Фелікс Францович (1942) — український режисер-документаліст.
 Карпінський Францішек (1741—1825) — польський поет, драматург.
 Карпінський Юрій Олександрович (1948) — вчений у галузі геодезії та геоінформатики, доктор технічних наук (2003), професор (2004).
 Яцек Карпінський — польський винахідник і конструктор комп'ютерної техніки.

 Карпінська Світлана Олексіївна (1937—2017) — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка Росії (2009).

Див. також 
 Карпинський

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища